Готт — фамилия.

Известные носители 
 Готт, Владимир Спиридонович (1912—1991) — советский философ, профессор МГПИ им. В. И. Ленина, заслуженный деятель науки РСФСР (1970).
 Готт, Джон Ричард (род. 1947) — американский астрофизик, профессор в Принстоне, специализируется на космологии и ОТО.
 Готт, Карел (1939—2019) — чешский эстрадный певец.
 Готт, Уильям (1897—1942) — британский военнослужащий.

См. также 
 Гот
 Гото